Corona real puede también referirse a:

 Corona real o símbolo de la autoridad del monarca.
 Corona imperial la corona que utilizaron los monarcas con un título imperial.
 Corona, el tocado sobre la cabeza del monarca.
 Eufemismo para referirse a la Monarquía.
 El nombre común de la planta Globularia alypum.
 Corona real de España